Corenne (plaats), een deelgemeente van de Belgische gemeente Florennes
 Corenne (Seanchaanse term), een term uit de boekenserie Het Rad des Tijds